Partit Socialista Gallec, partit polític gallec d'ideologia socialista i nacionalista.
 Paris Saint-Germain Football Club, club de futbol francès de la ciutat de París
 Partit Socialista Guaianès, un partit polític de la Guaiana Francesa fundat el 1956 per Justin Catayée